Pappe se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Wilhelm Ludwig Pappe
 Karl Carl Wilhelm Ludwig Pappe